Gambia – Stato dell'Africa
Gambia – regno dell'Africa, predecessore della repubblica proclamata nel 1970
Gambia – fiume dell'Africa occidentale